Hôtel Moskva est le nom de plusieurs établissements hôteliers:
 Hôtel Moskva à Belgrade
 Hôtel Moskva à Moscou